Горачек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Агапит (Горачек) (род. 1955) — архиерей Русской православной церкви за границей.
 Горачек, Ладислав — чешский издатель.
 Горачек, Иржи (1941—2010) — чешский вирусолог.
 Горачек, Иржи (род. 1965) — чехословацкий футболист.
 Горачек, Тамара (род. 1995) — французская гандболистка хорватского происхождения.
 Горачек, Феофил (1913—1984) — чешский иезуит, ректор Руссикума